FGM eller fgm har flere betydninger:

 Fisher's geometric model - en evolutionær model
 Flux-gate magnetometer - et måleinstrument
 Female Genital Mutilation (engelsk) - Kvindelig kønsorgan lemlæstelse
 Free Gaza Movement